Beraeamyia är ett släkte av nattsländor. Beraeamyia ingår i familjen sandrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sandrörsnattsländor
Beraeamyia